

Toponyme 

 Alencar, cratère de Mercure.

Patronyme 

 José Martiniano Pereira de Alencar (1794-1860), écrivain et homme politique brésilien ;
 José Martiniano de Alencar (1829-1877), écrivain et homme politique brésilien ;
 Otto de Alencar Silva (1874-1912), mathématicien brésilien ;
 Humberto de Alencar Castelo Branco (1900-1967), général et homme politique brésilien ;
 Héron de Alencar (1921-1972), universitaire brésilien ;
 Marcello Nunes de Alencar (né en 1925), homme politique brésilien ;
 José Alencar Gomes da Silva (né en 1931), homme politique brésilien ;
 Rafael Alencar (né en 1972), acteur brésilien ;
 Gérson Alencar Lima Junior, dit Gérson Magrão (né en 1985), joueur de football brésilien.